Göran Lindblom, švedski hokejist, * 4. marec 1956, Skellefteå, Švedska.

Lindblom je v švedski ligi igral večino kariere za klub Skellefteå AIK, skupno sedemnajst zaporednih sezon. V sezoni 1977/78 je s klubom osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 1978/79 pa je bil najboljši podajalec lige. Kariero je končal pri tretjeligašu Malå IF. Leta 1976 ga je kot 130. na NHL naboru izbral klub St. Louis Blues, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 105 tekem.

Pregled kariere

|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska 2. liga
| 73/74
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 25
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 34
| 6
| 10
| 16
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 26
| 5
| 9
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 12
| 22
| 34
|
| 14
|
| 5
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 8
| 35
| 43
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 4
| 12
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 14
| 17
| 31
|
| 12
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 33
| 4
| 17
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 36
| 4
| 14
| 18
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 5
| 14
| 19
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 4
| 17
| 21
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 31
| 11
| 30
| 41
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 36
| 3
| 15
| 18
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 21
| 3
| 12
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skelleftåĺ AIK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 18
| 8
| 18
| 26
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malå IF
| Švedska 3. liga
| 88/89
|
| 26
| 7
| 27
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malå IF
| Švedska 3. liga
| 89/90
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 570
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 278
| bgcolor="#7FFF00" | 379
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 140
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1976
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Malå IF